Кубок мира по скелетону 2015/2016 — это международный турнир по скелетону из 8 этапов, который начался 27 ноября 2015 года на трассе в немецком Альтенберге и завершился 28 февраля 2016 года в Кёнигсзее. 

Общий зачёт кубка мира выиграли латыш Мартинс Дукурс и немка Тина Херманн.

Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и скелетона при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2015/16.

Результаты

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

2015/2016
Зимние виды спорта в сезоне 2015/2016